Охрим (;  — «лошадиный хребет») — название нескольких деревень в Ирландии:
 Охрим (Голуэй)
 Охрим (Уиклоу)